Касама () — город в Замбии. Является административным центром Северной провинции и одноимённого себе . Население — 113 779 чел. (по оценке 2010 года).

Город является центром местного католического архиепископства.

Климат 
Город расположен на северо-востоке страны, на высоте 1330 метров над уровнем моря. Для местного климата характерны большие сезонные перепады количества выпадающих осадков.

Население 
Население города стабильно растёт, что видно из нижеприведённой таблицы:

Экономика 
Касама, в первую очередь, — административный центр. Из отраслей народного хозяйства наиболее развитой является сельское хозяйство. Здесь выращивают зерновые, кофе, разводят домашний скот.

Популярные туристические достопримечательности —  и петроглифы Мвела.

Примечания

Ссылки 

Города Замбии